Schwarzenborn (Eifel)
 Schwarzenborn (Knüll)